Leonardo Fioravanti peut désigner :
 
 Leonardo Fioravanti (1517-1588), médecin italien de la Renaissance ;
 Leonardo Fioravanti (né en 1938), designer automobile italien ;
 Leonardo Fioravanti (né en 1997), surfeur professionnel italien.